A Friend in Need Is a Friend Indeed – cortometraggio del 1906 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
A Friend in Need Is a Friend Indeed – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America